Gefle IF is een Zweedse voetbalclub uit de Norrlandse stad Gävle. De club is opgericht op 5 december 1882 en speelt haar thuiswedstrijden sinds 2015 in het Gavlevallen. Daarvoor speelde het in het stadion Strömvallen. De club heeft jarenlange ervaring in de Allsvenskan, maar maakte sinds 2016 een val in de voetbalpiramide. Gefle speelt intussen op het derde niveau in de Ettan.

Geschiedenis
De club dankt haar naam aan de oude naam van de plaats Gävle, want ten tijde van de oprichting in 1882 heette de stad nog Gefle. Uit historisch oogpunt is de naam van de club nooit aangepast. De club zelf behaalde echter nooit een prestatie van formaat.  In de Zweedse beker wist Gefle IF nooit potten te breken en de keren dat de club uit mocht komen op het hoogste niveau, in de Allsvenskan, kwam het niet verder dan een negende plaats in 2006 en 2011.

Hoewel in 2015 een nieuw stadion werd geopend in de stad, ging het sinds 2016 bergafwaarts met de club. Na de degradatie uit de Allsvenskan moest men na twee seizoenen in de Superettan degraderen naar de Ettan. Na een eindsprint in 2019 kon ternauwernood een nieuwe degradatie afgewend worden, waardoor men op het derde niveau actief kon blijven.

Erelijst
 geen

Eindklasseringen

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; width: 100%; text-align: center;"
|-
! width=5%|Seizoen
! width=5%|№ 
! width=5%|Clubs
! width=15%|Divisie
! width=5%|WG
! width=5%|W
! width=5%|G
! width=5%|V
! width=5%|DV
! width=5%|DT
! width=5%|+/–
! width=5%|Punten
! width=5%| 
|-
| 2001 || 4 || 16 || Superettan || 30 || 17 || 6 || 7 || 51 || 32 || +19 || 57 || 2.255
|-
| 2002 || 11 || 16 || Superettan || 30 || 9 || 8 || 13 || 45 || 47 || –2 || 35 || 1.439
|-
| 2003 || 8 || 16 || Superettan || 30 || 11 || 7 || 12 || 46 || 51 || –5 || 40 || 1.569 
|-
| 2004 || 2 || 16 || Superettan || 30 || 17 || 7 || 6 || 50 || 28 || +22 || 58 || 3.161
|-
| 2005 || 11 || 14 || Allsvenskan || 26 || 9 || 4 || 13 || 27 || 33 || –6 || 31 || 5.729
|-
| 2006 || 9 || 14 || Allsvenskan || 26 || 8 || 7 || 11 || 28 || 39 || –11 || 31 || 5.029
|-
| 2007 || 10 || 14 || Allsvenskan || 26 || 9 || 7 || 10 || 29 || 30 || –1 || 34 || 5.154
|-
| 2008 || 13 || 16 || Allsvenskan || 30 || 7 || 7 || 16 || 33 || 42 || –9 || 28 || 3.918
|-
| 2009 || 10 || 16 || Allsvenskan || 30 || 10 || 9 || 11 || 28 || 38 || –10 || 39 || 4.314
|-
| 2010 || 14 || 16 || Allsvenskan || 30 || 7 || 8 || 15 || 33 || 46 || –13 || 52 || 3.500
|-
| 2011 || 9 || 16 || Allsvenskan || 30 || 10 || 11 || 9 || 31 || 39 || –8 || 41 || 4.286
|-
| 2012 || 11 || 16 || Allsvenskan || 30 || 9 || 9 || 12 || 26 || 37 || –11 || 36 || 3.387
|-
| 2013 || 12 || 16 || Allsvenskan || 30 || 7 || 13 || 10 || 34 || 42 || –8 || 34 || 3.771
|-
| 2014 || 14 || 16 || Allsvenskan || 30 || 8 || 8 || 14 || 34 || 42 || –8 || 32 || 3.751
|-
| 2015 || 10 || 16 || Allsvenskan || 30 || 10 || 6 || 14 || 35 || 50 || –15 || 36 || 4.258
|-
| 2016 || bgcolor="#FA8072"|15 || 16 || Allsvenskan || 30 || 6 || 9 || 15 || 34 || 56 || –22 || 27 || 3.283
|-
| 2017 || 12 || 16 || Superettan || 30 || 10 || 6 || 14 || 40 || 48 || –8 || 36 || 1.390
|-
| 2018 || bgcolor="#FA8072"|15 || 16 || Superettan || 30 || 6 || 7 || 17 || 31 || 60 || –29 || 25 || 1.195
|-
| 2019 || 11 || 16 || Ettan Norra || 30 || 10 ||4 || 16 || 33 || 48 || -15 ||34 || 
|}

In Europa
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, /U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt Gefle IF

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 5.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Zweden
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 
 Amadou Jawo (2007-09)
 Alexander Gerndt (2008-10)
 Jakob Orlov (2009-13)
 Johan Oremo (2012-17)

Externe links
 Officiële website
 Supportersvereniging

Zweedse voetbalclub
Sport in Gävle